Руське Устя () — село Аллаїховського улусу, Республіки Саха Росії. Входить до складу Русько-Устянського наслегу.
Населення — 127 осіб (2015 рік).

Клімат

Примітки 

Населені пункти Аллаїховського улусу
Села Якутії